Сборная России по футболу в четвёртый раз (в одиннадцатый раз, если учитывать выступления сборной СССР по футболу) в своей истории приняла участие на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Команда квалифицировалась в финальную часть мундиаля как хозяйка первенства, поэтому не принимала участия в отборочном турнире. В финальной стадии на чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала, проиграв по пенальти хорватам, достигнув наилучшего результата сборной за всю свою историю (и наилучшего результата с 1970 года, если учитывать выступления сборной СССР).

Выборы организатора чемпионата мира по футболу 2018 
2 декабря 2010 года Россия была выбрана ФИФА организатором чемпионата мира по футболу 2018 года. Соперниками России за чемпионат мира были Англия, Испания / Португалия и Бельгия / Нидерланды. Россия победила во втором туре, набрав большинство голосов исполкома ФИФА.

Отборочный турнир 

Соперниками сборной России будут сборные, приглашённые Российским футбольным союзом и согласованными с ФИФА:

Все вызывавшиеся на товарищеские матчи 
Главный тренер:  Станислав Черчесов

Игры

Базирование 
Тренировочной базой сборной России был выбран Учебно-Тренировочный Центр «Новогорск» в городе Химки Московской области.

Финальная часть турнира

1/8 финала

1/4 финала

Состав сборной на чемпионате мира 2018

Признание заслуг 
Всем без исключения футболистам было присвоено звание Заслуженного мастера спорта. 27 июля 2018 года на проходившем торжественном приёме в Кремле президент России Владимир Путин поздравил сборную с высоким достижением на минувшем чемпионате мира и наградил всех футболистов значками Заслуженного мастера спорта. Кроме того, два футболиста (Сергей Игнашевич и Игорь Акинфеев) были награждены орденами Почёта.

Главному тренеру сборной Станиславу Черчесову и его двум помощникам Мирославу Ромащенко и Владимиру Паникову присвоено звание заслуженного тренера России. Также Станислав Черчесов награждён орденом Александра Невского.

Примечания 

2018
Россия